Serra Azul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serra Azul (ort), São Paulo, 
 Serra Azul (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar